Wounded (1997), Amerikaanse televisiefilm uit 1997
 Wounded (2009), Britse documentairefilm uit 2009
 Wounded (Third Eye Blind), lied van de rockband Third Eye Blind
 The Wounded, Nederlandse rockband
 The Wounded (Star Trek), aflevering van Star Trek: The Next Generation